Христиан Филипов Славов е български вратар (роден на 12 септември 1990 г), който играе за отбора на ФК Спартак Варна.

Спортна биография 
Христиан Славов е футболист, продукт на бургаската футболна школа. Започва своят футболен път в школата на Нефтохимик Бургас.

Външни препратки 
 Христиан Славов // Soccerway.com 
 Христиан Славов // transfermarkt.com

Български футболисти
Футболисти на Поморие
Футболисти на Калиакра (Каварна)
Родени в Бургас